Alice Comedies — серия мультипликационных фильмов, созданных Уолтом Диснеем в 1923 — 1927 годах. Главные герои — девочка Алиса, которую первоначально играла Вирджиния Дэвис, и рисованный кот Джулиус. Сериал сочетал съёмку живых актёров и рисованную мультипликацию.

«Страна чудес Алисы» 
Первый фильм об Алисе, «Страна чудес Алисы», Уолт Дисней, Аб Айверкс и их сотрудники снимали на студии Laugh-O-Gram в Канзас-Сити (Миссури). Этот короткометражный фильм уместился на одной катушке и имел продолжительность около 12,5 минут.

По сюжету Алиса (Вирджиния Дэвис) приходит в анимационную студию, где аниматоры, в том числе и сам Дисней, показывают ей мультипликационные сцены на своих досках для рисования. Ночью Алисе снится, будто она уехала на поезде в Мультипликационную страну, где вместе с анимационными героями принимает участие в праздничном параде. Однако львы, сбежавшие из мульт-зоопарка, объявляют охоту на Алису и загоняют её в кроличью нору. В итоге девочка прыгает со скалы и просыпается в своей постели.

Несмотря на то, что фильм не был выпущен, он определил содержание последующих мультипликационных историй, составивших Alice Comedies. Идея перенести девочку из реального мира в Мультипликационную страну в это время была уникальной.

Сериал 

После завершения фильма «Страна чудес Алисы» студия Laugh-O-Gram обанкротилась и закрылась. Заработав денег в качестве фотографа-фрилансера, в июле 1923 года Дисней купил билет в один конец в Лос-Анджелес (Калифорния), куда ранее уехали его старший брат Рой и дядя Роберт. В Калифорнии Дисней продолжил искать дистрибьюторов для фильма и, наконец, заключил договор с Winkler Pictures, компанией Маргарет Уинклер и её жениха, Чарльза Минца. Компания только что разорвала отношения с Пэтом Салливаном и нуждалась в замене потерянного из-за этого мультсериала о коте Феликсе. Дисней согласился снять сериал об Алисе и даже убедил семью Дэвис привезти девочку из Миссури в Лос-Анджелес для съемок.

Уолт Дисней выступил продюсером и режиссёром всех 57 фильмов сериала. Рисунки выполнили сам Дисней, иногда ему помогал Роллин Гамильтон. Алису сыграли четыре актрисы: Вирджиния Дэвис — в 15 сериях, Марджи Гэй — в 31, Дон О’Дей — в 1, Лоис Хардвик — в 10. Для фильма «Алиса в джунглях» использовались ранее отснятые кадры с Вирджинией Дэвис. Кот, главный герой сериала, внешним видом и повадками напоминал кота Феликса. Первоначально кота звали Майк, но с серии Alice’s Egg Plant он получил имя Джулиус. Его последнее появление на экране состоялось в серии Alice the Beach Nut. В сериале впервые появился будущий противник Микки Мауса — антропоморфный медведь Пит, дебютировавший в серии Alice Solves the Puzzle. Последнее серией с его участием стала Alice in the Klondike.

Список серий 
Названия серий на русском языке приведены в переводе Фёдора Хитрука

Примечания

Ссылки 
 

Диснеевские фильмы
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Мультфильмы Уолта Диснея